Alain Digbeu – ex cestista e allenatore di pallacanestro francese
 Jennifer Digbeu – ex cestista francese
 Tom Digbeu – cestista francese con cittadinanza spagnola